Ryan Wilson kan syfta på flera olika artiklar:

 Ryan Wilson (friidrottare)
 Ryan Wilson (ishockeyspelare)